Ringelheim – maggior distretto di Salzgitter nel Land della Bassa Sassonia in Germania
 Croce di Ringelheim – crocifisso risalente all'XI secolo conservata nel museo della cattedrale di Hildesheim
 Matilde di Ringelheim – moglie di Enrico I l'Uccellatore e quindi duchessa di Sassonia e poi regina del regno dei Franchi Orientali
 Teodorico di Ringelheim – conte sassone del IX secolo della dinastia degli Immedingi